Репечи има више значења:

 Репечи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Репечи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику